«Смертный приговор» (), в германском прокате «Джанго — суровый, как Солнце» () — итальянский спагетти-вестерн 1968 года, снятый Марио Ланфранки. Главныe роли исполнили Ричард Конте и  Томас Милиан.

Сюжет 
Фермер Диас, картёжник Монтеро, лицемерный священник Балдуин и психопат-альбинос О’Хара — бывшие бандиты. У молодого Клэша осталось одно незаконченное дело с каждым из них. Он придумывает ловушки, с учётом их интересов, чтобы осуществить свою месть.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 «Смертный приговор» на IMDB. 
 Thomas Groh. Рецензия // DVD blog
 Thorsten Hanisch. Рецензия // Das Manifest
 Timothy Young. Рецензия // r-t-c.co.uk
 Harald Mühlbeyer. Рецензия // Screenshot Online
 Frank Meyer. Рецензия // Sense Of View

Фильмы Италии 1968 года
Спагетти-вестерны